Тартус — місто в Сирії. Порт на Середземному морі. Адміністративний центр провінції Тартус.
 Тартус — провінція на заході Сирії з адміністративним центром містом Тартус.
 Тартус — район в однойменній провінції
 Тартус — частина тилового і матеріально технічного забезпечення кораблів ВМФ СРСР, а пізніше Російської Федерації в сирійському порту Тартус.